

Акілово — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Акілово — присілок, Сюмсинський район, Удмуртія